Tule steht für:

 Tule, in Kolumbien Bezeichnung für Kuna (Ethnie), indigene Ethnie in Panama
 Tule, einheimischer Name für Schoenoplectus acutus, eine Teichbinsenart
 TULE, Abkürzung der Tramways Unifiés de Liége & Extensions, belgisches Verkehrsunternehmen
 Santa María del Tule, Stadt in Oaxaca, Mexiko

El Tule ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 El Tule (Aguascalientes)
 El Tule (Chihuahua)
 El Tule (Guanajuato)
 El Tule (Hidalgo)
 El Tule (Arandas), Bundesstaat Jalisco
 El Tule (Tomatlán), Bundesstaat Jalisco
 El Tule (Zacatecas)
 Municipio El Tule, Verwaltungseinheit in Chihuahua

Siehe auch:
 Thule
 Toole

TULE